СДЮСШОР № 17 — женский казахстанский футбольный клуб из города Шымкент, участвует в чемпионате Казахстана.

Основан в 2010 году под названием «БИИК-СДЮСШ № 7», как фарм-клуб «БИИК-Казыгурта». Сезон 2019 года пропускал. В 2020 году получил более короткое название — ДЮСШ № 7. В 2022 году получил новое название — СДЮСШОР №17.

Статистика в чемпионате

Тренеры 
 Елисавета Тодорова (2013—2014)

Ссылки 
 Профиль команды на сайте vesti.kz

См. также 
 «СДЮШОР № 7» — мужской футбольный клуб из Шымкента (2012—2017), базировавшийся в футбольной академии БИИК.

Женские футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Шымкента